Švédské obléhání Prahy
 Pruské obléhání Prahy